Bryan Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bryan Mountain (Arkansas)
 Bryan Mountain (Colorado)
 Bryan Mountain (Idaho)
 Bryan Mountain (New York)

Siehe auch:
 Bryan Mountains, in Arizona